Plaatsbepaling
Taallokalisatie, een begrip uit de automatisering
Eiwitlokalisatie, een cellulair mechanisme
Een wiskundig begrip, zie Quotiëntenlichaam
 Lokalisatie (computerspelterm), een begrip in computerspelontwikkeling